Michael Clark (astronom)
Michael Clark (bejzbolaš)
Michael Clark (boksač)
Michael Clark (ragbijaš)
 vidi Michael Clarke
 vidi Mike Clark